Aguapanela peut désigner:
 Aguapanela arvi, une espèce d'araignées ;
 aguapanela, une boisson servie en Amérique du Sud.